Александр Божерянов:
 Божерянов, Александр Иванович — живописец, график, художник-реставратор, декоратор; сын И. Н. Божерянова.
 Божерянов, Александр Михайлович (1825 — ?) — генерал-майор, участник русско-турецкой войны (1877—1878).